В парному розряді жіночого тенісного турніру WTA Swiss Open 1992, що проходив у рамках Туру WTA 1992, Емі Фрейзер і Елна Рейнах виграли титул, у фіналі перемігши пару Каріна Габшудова і Маріанн Вердел 7–5, 6–2.

Сіяні пари 

 Ніколь Брандтке /  Ренне Стаббс (півфінал)
 Емі Фрейзер /  Елна Рейнах (чемпіонки)''

 Мая Кідовакі /  Радка Зрубакова (1-ше коло)
 Каріна Габшудова /  Маріанн Вердел (фінал)

Основна сітка

Посилання 

WTA Swiss Open